István Szilágyi (în ) se poate referi la unul din următorii:
 István Szilágyi (1819-1897) - profesor, poet și membru al Academiei Maghiare de Științe
 István Szilágyi (1835-1894) - superintendent al educației, membru al Parlamentului
 István Szilágyi (1896-1945) - pictor
 István Szilágyi (1911–1994) - medic
 István Szilágyi (1927) - jucător de volei, antrenor
 István Szilágyi (1937–2020) - actor
 István Szilágyi (1938) - scriitor maghiar din Transilvania
 István Szilágyi (1950) - jucător de handbal olimpic
 István Szilágyi - arhitect
 István Szilágyi - arhitect șef
 István Szilágyi - avocat